Remstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Remstjärnen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Remstjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (4,83 ha)
Remstjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (5,36 ha)
Remstjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (15,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn